Chirică este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Teodosie Chirică (1866–1937), episcop rus de Nikolaev, Kursk și Kostroma.
 Andrei Chirică (n. 1939), politician român, fost ministru.
 Mihai Chirica (n. 1971), politician român, primar de Iași.

Alte sensuri 
 Pârâul lui Chirică, curs de apă, afluent de dreapta al râului Olt.